Podstene  je naselje u općini Brod Moravice, u Primorsko-goranskoj županiji.

Stanovništvo 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji